

Toponyme 

 Alga, une localité du Burkina Faso ;
 Alga, une ville au Kazakhstan ;
 Alga, un cratère martien nommé en référence à la ville du Kazakhstan ;
 Alga-Fulbé, une localité du Burkina Faso.

Botanique 
Alga peut désigner :
 alga, un mot anglais qui signifie algue.